Аншлиф (; ; ; ) — штуф горной породы, руды или минерала, одна или две поверхности которого пришлифованы и отполированы для изучения в отраженном свете под поляризационным микроскопом или бинокулярной лупой. Рыхлые породы предварительно цементируют канифолью, пихтовым бальзамом или иной смолой.

Из дробленых проб изготовляют аншлиф, цементируя шеллаком и отливая в специальной пресс-форме.

Изучение 
Аншлифы изучаются методами минераграфии..
B аншлифе можно различить цвет, твёрдость, электропроводность минерала, а также определить анизотропность. Кроме того, на поверхности могут быть проведены простейшие химические эксперименты.

См. также 
 Шлиф — тонкая пластинка горной породы или минерала, приклеенная на стекло.

Примечания

Ссылки 
 Инженерная защита. Библиотека материалов Глава 2. Отбор образцов
 ЭБ НиГ  Аншлиф, страница 4
 МИНОБРНАУКИ РОССИИ «Ухтинский государственный технический университет»  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОЗРАЧНЫХ И ПОЛИРОВАННЫХ ШЛИФОВ

Петрология
Минералогия
Микроскопия